Фуктхо  () — вьетнамский топоним:
 Фуктхо — уезд в городе Ханой.
 Фуктхо — город в уезде Фуктхо, Ханой.
 Фуктхо — община в уезде Ламха, провинция Ламдонг.